Серия B 1983/1984 () — 52-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 11 сентября 1983 года и закончился 10 июня 1984 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1983/84 на legaserieb.it
 Серия B 1983/84 на rsssf.com

1983/1984
Футбол в Италии в 1983 году
Футбол в Италии в 1984 году